Camus est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Camus, employé seul, fait le plus souvent référence à Albert Camus (1913-1960), écrivain et philosophe français, Prix Nobel de littérature.

A 
 Aimée Antoinette Camus (1879-1965), botaniste française
 Albert Camus (1913-1960), écrivain et philosophe français, Prix Nobel de littérature
 Alexandre Camus (?-1533), martyr protestant français
 Alexandre-Prosper Camus de Pontcarré de La Guibourgère (1793-1853), homme politique français
 Armand-Gaston Camus (1740-1804), jurisconsulte français

B 
 Bertrand Camus (1967-), dirigeant d’entreprise français
Blanche-Augustine Camus (1884-1968) Artiste-peintre néo-impressionniste, pointilliste française

C 
 Charles Étienne Louis Camus (1699-1768), mathématicien français
 Christophe François Camus de Richemont (1774-1813), général d'Empire

D 
 Daniel Camus (1971-), joueur de football belge
Daniel Camus (1929-1995), photojournaliste français

E 
 Edmond-Gustave Camus ( - ) est un pharmacien et botaniste français
 Étienne Camus (1867-1955), sculpteur connu pour son Poilu au repos qui orne plusieurs centaines de monuments aux morts

F 
 Fabien Camus (1985-), joueur de football international tunisien
 Fernand Camus (1852-1922), botaniste français, spécialiste de cryptogames et spécialement des bryophytes

G 
 Geoffroy Camus de Pontcarré (1539-1626)
 Geoffroy Macé Camus de Pontcarré
 Gustave Camus (1914-1984), peintre belge

I 
 Isabelle Camus (1965), réalisatrice et productrice de télévision et comédienne française

J 
 Jacques Camus (1893-1971), peintre, graveur et illustrateur français
 Jean-Claude Camus (1938-), producteur de spectacles
 Jeanne Camus de Pontcarré (1705-1775), la future Madame d'Urfé
 Jean-Pierre Camus (1582-1652)
 Jean-Yves Camus (1958-), spécialiste français de l'extrême droite
 Jules Camus (1847-1917), professeur de langues et botaniste français

L 
 Louis Camus, 1760-1813, général de la Révolution et de l'Empire

M 
 Marcel Camus (1912-1982), réalisateur français
 Mario Camus (1935-2021), réalisateur et scénariste espagnol
 Matilde Camus (1919-2012), poète et chercheuse espagnole
 Michel Camus (1929-2003), écrivain français d’origine belge

N 
 Nicolas Pierre Camus de Pontcarré

P 
 Patrick Camus (1947-), peintre français
 Paul Camus (1874-1939), militaire français
 Paul-Hippolyte Camus (1796-1869), flûtiste et compositeur français
 Pedro Camus (1955-), footballeur espagnol
 Perrenot Camus de Marcilly (1470-1550)
 Philippe Camus (), écrivain français
 Philippe Camus (1948-), homme d'affaires français

R 
 Renaud Camus (1946-), écrivain français
 Rémi Camus (1985-), aventurier explorateur français

T 
 Thane Camus (1970-), personnalité franco-américaine célèbre au Japon et petit-neveu d'Albert Camus

V 
 Victor Camus (1858-1908), photographe français

W 
 William Camus (1923-), Canadien d'origine amérindienne, écrivain pour la jeunesse

Y 
 Yves Camus (1930-), athlète français

Personnage de fiction  
 Camus, chevalier d'or du Verseau dans le manga Saint Seiya
 Camus est le lieutenant de Lebrac dans La Guerre des boutons
 Camus, chevalier de Grust dans la série Fire Emblem

Entreprise 
 Camus, une maison de cognac

Œuvres 

 Camus est un téléfilm français réalisé par Laurent Jaoui en 2009
 Camus, essai littéraire de Jean-Claude Brisville
 Camus, essai littéraire de Jean Sarocchi
 ''Camus, récit biographique de Virgil Tănase

Voir aussi 
 Jean Lecamus, dit  (1762-1846), baron de Moulignon, général d'Empire, maire de Saint-Fargeau en 1831

Toponymes 
 Camus (comté de Galway) en République d'Irlande

Paronymie 
 Jérôme Camut, écrivain de science-fiction

Autres 
Plusieurs intitulés sont des hommages à Albert Camus : 
 le collège Albert-Camus du Mans (Sarthe, Pays de la Loire) ;
 le lycée français Albert-Camus (LAC) de Conakry (Guinée) ;
 le lycée Albert-Camus de Nantes (Loire-Atlantique, Pays de la Loire ; académie de Nantes) ;
 le prix Albert-Camus, prix littéraire ;
 la rue Albert-Camus, voie publique du  de Paris ;
 la salle Albert-Camus, salle principale du théâtre Liberté de Toulon.

Les Camus, du nom de l'ingénieur à l'origine du procédé, sont des anciens types d'habitats miniers, construits dans les houillères du Nord de la France.

Lien externe

Notes et références 

Patronyme français